Pendl ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Pendl (1845–1927), österreichischer Bildhauer 
 Erwin Pendl (1875–1945), österreichischer Maler, Illustrator und Schriftsteller
 Franz Xaver Pendl (1817–1896), österreichischer Bildhauer 

 Gerhard Pendl (1934–2021), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Johann Baptist Pendl (1791–1859), österreichischer Bildhauer
 Otto Pendl (1951–2021), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Bendl
 Pendel (Begriffsklärung)
 Pendle, Verwaltungsbezirk in Lancashire, England